John Paul Getty ist der Name folgender Personen:

* John Paul Getty II (1932–2003), britisch-US-amerikanischer Milliardär und Philanthrop
 John Paul Getty III (1956–2011), US-amerikanischer Milliardär und Entführungsopfer

Siehe auch:
 J. Paul Getty (Jean Paul Getty; 1892–1976), US-amerikanischer Öl-Tycoon und Kunstmäzen